

Cinema 
 È l'amore... signora (L'amour, Madame) – film francese del 1952 diretto da Gilles Grangier.

Musica 
 È l'amore – singolo di Franco Battiato del 1968.
 È l'amore – singolo di Cochi e Renato del 1969.
 È l'amore – singolo di Gino Latino del 1988.